Gail Collins peut désigner :
 Gail Collins (journaliste) : journaliste de presse américaine, éditorialiste et essayiste.
 Gail Collins (artiste) : artiste et auteur-compositrice américaine, femme de Felix Pappalardi.